Bresciani es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Antonio Bresciani (1798-1862), escritor católico italiano y religioso jesuita.
 Arturo Bresciani (1899–1948), ciclista italiano.